U19-Europamästerskapet i fotboll 2012 var 2012 års U19-Europamästerskap i fotboll och spelades i Estland mellan den 3 och 15 juli. Mästerskapet fungerade även som ett kvalspel till U20-världsmästerskapet i fotboll 2013 då de sex främsta kvalificerade sig för den turneringen. Enbart spelare födda efter den 1 januari 1993 tilläts spela i turneringen. Turneringen vanns av Spanien som besegrade Grekland i finalen. Dessa två länder kvalificerade sig tillsammans med Frankrike, England, Kroatien och Portugal till världsmästerskapet 2013.

Kvalspel

Ett kvalspel spelades mellan samtliga länder (förutom värdnationen Estland och även Liechtenstein som drog sig ur) för att avgöra vilka sju lag som skulle kvalificera sig för mästerskapet. Kvalspelet bestod av två omgångar, där den sista omgången bestod av sju grupper där gruppvinnaren gick vidare till Europamästerskapet.

Gruppspel
Lag 1–2: Semifinal & kvalificerade till U20-världsmästerskapet i fotboll 2013.Lag 3: Kvalificerade till U20-världsmästerskapet i fotboll 2013.

Slutspel

Se även
U20-världsmästerskapet i fotboll 2013

2012
Fotboll i Estland
Fotbollsåret 2012
2012 i Estland